Мореллі () — італійське прізвище.

 Доменіко Мореллі (1826–1901) — італійський політик i художник.
 Джованні Мореллі (1816–1891) — псевдонім італійського політика та мистецтвознавця (справжнє iм'я — Ніколаос Шеффлер).
 Етьєн-Габрієль Мореллі (1717 - 1778) - французький соціаліст-утопіст
 Вітторіо Мореллі ді Пополо (1888–1963) — італійський футболіст

Італійські прізвища